El míssil BGM-109 Tomahawk.
 Tomahawk (banda), banda de música.
 tomahawk (destral), destral ameríndia i d'Oceania.
 Apache MyFaces Tomahawk framework per aplicacions web en Java EE.
 La Trampa Tomahawk, usada per atrapar micromamífers.
 Tomahawk (muntanya russa), muntanya russa ubicada a PortAventura.
 '''Tomahawk (pel·lícula), pel·lícula del 1951 protagonitzada per Rock Hudson.